Virginia City může být:
 Virginia City (Montana) – sídlo v Montaně v USA
 Virginia City (Nevada) – sídlo v Nevadě v USA
 Virginia City (film) – americký film režiséra Michaela Curtize z roku 1940